Die Football League Second Division 1975/76 war die 73. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 16. August 1975 und endete am 28. April 1976.

Zweitligameister wurde der AFC Sunderland und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Bristol City und West Bromwich Albion in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1976/77 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Wolverhampton Wanderers, FC Burnley und Sheffield United die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Oxford United, York City und der FC Portsmouth. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1976/77 der Third-Division-Gewinner Hereford United sowie die dahinter rangierenden Cardiff City und FC Millwall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1975-76 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1975/76
1975